Пољица може бити:
 Пољица (Даниловград), насељено место у општини Даниловград, Црна Гора
 Пољица (Врси), насељено место у општини Врси, Задарска жупанија, Хрватска
 Пољица (Крк), насељено место у саставу града Крка, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Пољица (Јелса), насељено место у саставу општине Јелса, Хрватска
 Пољица (Марина), насељено место у саставу општине Марина, Хрватска
 Пољица (Подбабље), насељено место у саставу општине Подбабље, Хрватска

или

 Пољица Козичка, насељено место града Вргорца, Хрватска